Гребінь Аврам Родіонович (26 жовтня 1878 — 27 грудня 1961) — український лірник.
 Гребінь Василь Васильович (20 грудня 1964) — український гідролог-гідрохімік, доктор географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Українські прізвища